Бурми́стров (Бурми́строва) — русская фамилия. Известные носители:

Бурмистров 
 
 Бурмистров, Анатолий Петрович (1917—1974) — сотрудник советских органов охраны правопорядка, комиссар милиции 2-го ранга.
 
 Бурмистров, Василий Самсонович (1880—1931) — полковник Русской императорской армии, георгиевский кавалер.
 
 Бурмистров, Вилен Иванович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Бурмистров, Дмитрий Александрович (род. 1983) — российский футболист.
 Бурмистров, Евгений Васильевич (1948—2011) — советский и российский режиссёр, фотограф.
 
 Бурмистров, Игорь Павлович (род. 1968) — белорусский военачальник.
 Бурмистров, Константин Иванович (1915—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Бурмистров, Никита Александрович (род. 1989) — российский футболист.
 Бурмистров, Николай Васильевич (род. 1950) — генеральный директор ОАО «ВКМ».
 
 Бурмистров, Сергей Фролович (1909—1997) — Герой Социалистического Труда, начальник станции Мурманск.
 Бурмистров, Станислав Алексеевич (род. 1993) — российский автогонщик.
 Бурмистров, Фёдор Петрович (1917-?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бурмистров, Эдуард Вячеславович (род. 1968) — российский саночник.
 Бурмистров, Юрий Васильевич (1934—1956) — Герой Советского Союза.

